Собреро — фамилия.

Известные носители:
 Собреро, Асканио (1812—1888) — итальянский химик.
 Собреро, Маттео (род. 1997) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.